Il singolare del torneo di tennis Sir Supermercati Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Antonio Marín che ha battuto in finale Albert Montañés 6-2, 7-66.

Teste di serie 

 Albert Montañés (finale)
 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)

 Vasilīs Mazarakīs (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sir Supermercati Open 2005